Kensett – città dell'Arkansas
Kensett – città dell'Iowa
John Frederick Kensett – artista statunitense